Literatura: All the King's Men (novel·la), novel·la de Robert Penn Warren
 Cinema:
 All the King's Men (pel·lícula de 1949), pel·lícula estatunidenca dirigida per Robert Rossen
 All the King's Men (pel·lícula de 2006), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Steven Zaillian